Roumégoux (Cantal)
 Roumégoux (Tarn)